Jacob Broom ist der Name folgender Personen:

* Jacob Broom (Politiker, 1752) (1752–1810), US-amerikanischer Politiker, Gründervater der Vereinigten Staaten
 Jacob Broom (Politiker, 1808) (1808–1864), US-amerikanischer Politiker (Pennsylvania)